Pinafore steht für:
 Pinafore Moraine, Moräne im Viktorialand, Antarktika
 H.M.S. Pinafore, eine britische Operette aus dem Jahr 1878
 Mount Pinafore, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis